Константи́н Евге́ньевич Кольцо́в (; ) — белорусский хоккеист. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Играл как левого, так и правого нападающего.

Биография 
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». До 1998 года выступал за детскую, юниорскую и молодёжную команду, провёл пять матчей в чемпионате Белоруссии.

В 1999 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Всего в НХЛ провёл 144 игры, набрал 38 (12+26) очков

За национальную сборную Белоруссии выступал с 1999 года. Участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, Чемпионатов мира по хоккею с шайбой 1999, 2001, 2002 в первом дивизионе, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 годов. По состоянию на 2013 год провёл 123 матча, набрал 55 (31+24) бомбардирских балла, получил 42 минут штрафа.

В марте 2012 года расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» по обоюдному согласию. В июне 2012 подписал контракт с подмосковным «Атлантом». В декабре 2014 года был обменян из «Атланта» в казанский «Ак Барс».

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина (2011)
 Чемпион России (2008)
 Серебряный призёр Кубка Шпенглера (2007)
 Финалист розыгрыша Кубка Гагарина (2015)
 Финалист розыгрыша Кубка Колдера АХЛ 2004
 Лучший нападающий чемпионата мира среди юношей в группе «B» 1999

Статистика 

 	 				Регулярный сезон	 	                Плей-офф 
Сезон	Команда				лига	М	Г	А	О	Штр	М	Г	А	О	Штр
1998–99	Северсталь Череповец	РСЛ	33	3	0	3	8	1	0	0	0	2
1999–00	Металлург Новокузнецк	РСЛ	31	3	4	7	12	—	—	—	—	—
2000–01	Ак Барс Казань			РСЛ	24	7	8	15	10	—	—	—	—	—
2001–02 Ак Барс Казань			РСЛ	10	1	2	3	2	—	—	—	—	—
2001–02	Спартак Москва			РСЛ	22	1	0	1	12	—	—	—	—	—
2002–03	Питтсбург Пингвинз		NHL	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—
2002–03	Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинз	AHL	65	39	21	60	41	6	5	4	9	4
2003–04	Питтсбург Пингвинз		NHL	82	9	20	29	30	—	—	—	—	—
2003–04	Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинз	AHL	3	4	4	8	4	24	16	11	27	1
2004–05	ХК Динамо Минск			БХЛ	11	6	2	8	38	—	—	—	—	—
2004–05	Спартак Москва			РСЛ	31	6	9	15	48	—	—	—	—	—
2005–06	Питтсбург Пингвинз		NHL	60	3	6	9	20	—	—	—	—	—
2005–06	Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинз	AHL	18	12	5	17	13	—	—	—	—	—
2006–07	Салават Юлаев Уфа		РСЛ	54	14	11	25	43	8	1	1	2	2
2007–08	Салават Юлаев Уфа		РСЛ	37	12	10	22	27	13	2	1	3	4
2008–09	Салават Юлаев Уфа		КХЛ	42	8	7	15	14	4	0	2	2	0
2009-10 Салават Юлаев Уфа       КХЛ 48  8  17   25  28  16  3   1   4  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Всего             					144	12	26	38	50	—	—	—	—	—

Семья 
 Жена — Юлия (развелись в 2020 году), дети — Даниил, Александр, Стефан.

В настоящее время встречается с теннисисткой Ариной Соболенко.

См. также 
 Список хоккеистов Белоруссии в НХЛ

Ссылки 

 Профиль на сайте «Мир хоккея Беларуси»
 Статистика выступлений в чемпионатах России на сайте «Глобал Спорт Консалтинг»

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккейные тренеры Белоруссии
Тренеры ХК «Брест»
Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь